En français, lapin est un mot qui désigne en général à un mammifère à longues oreilles : le lapin.

Zoologie 

 Lapin, de façon générale, un mammifère à grandes oreilles appartenant à plusieurs espèces sauvages de la famille des Léporidés.
 Lapin, nom courant du lapin domestique, issu du lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)

Divers :
 Lapin de Norvège, l'un des noms vernaculaires donné à un lemming de l'espèce Lemmus lemmus, un petit rongeur.
 Lapin, l'un des noms vernaculaires donnés à un poisson (Chimaera monstrosa). 
 Poisson-lapin, l'un des noms vernaculaires donnés à un poisson (Siganus rivulatus) de la famille des Siganidae.

Patronyme 

 Daniel Lapin, commentateur politique américain ;
 Jean-Michel Lapin, médecin et homme d'État haïtien.

Divers  
 Lapin, signe de l'horoscope chinois.
 Le lapin de Stanford (ou Stanford Bunny), modèle de test utilisé dans le domaine de la synthèse d'image.
 Lapin Puikula, nom d'une pomme de terre d'appellation d'origine protégée.
 , marque de bière finlandaise.
 Lapin, surnom donné aux apprentis chez les Compagnons du devoir du Tour de France ;
 Lapin Éditions, une maison d'édition de bande dessinée fondée en 2005 à Lyon.

Titres 

 Lapin, publication de l'Association, éditeur de bande dessinée.
 Mon Lapin, à la suite de la précédente revue
 Mon Lapin Quotidien, suite des deux précédent, sous forme de journal trimestriel.
 Lapin, comic strip humoristique de Phiip.
 Au Lapin Agile, plus vieux cabaret de Paris.
 Un lapin, chanson enfantine française de Chantal Goya.
 Les Lapins, fable de Jean de la Fontaine.

Géographie 

 L’allée des Lapins, dans le Bois de Vincennes (Paris)
 
 L’îlet Lapin, près de la Martinique (commune : La Trinité)
 L’îlet Lapins, près de la Martinique (commune :  Le François)

Voir aussi 
 
 Patte de lapin
 
 
 Liste des lapins de fiction